Ein Zivilverdienstorden ist eine Auszeichnung für nicht-militärische Verdienste, die meist im 19. Jahrhundert entstanden. Folgende waren unter diesem Namen bekannt:

in Deutschland:
 Zivilverdienstorden (Bayern)
 Zivilverdienstorden (Sachsen)
 Verdienstorden (Waldeck)
 Zivilverdienstorden (Württemberg)

im Ausland:
 Zivilverdienstorden (Bulgarien)
 Zivilverdienstorden von Savoyen
 Orden für Zivilverdienst (Frankreich)
 Zivilverdienstorden (Spanien)

Siehe auch:
 Zivilverdienstmedaille, Liste der deutschen Orden und Ehrenzeichen, Verdienstkreuz